Amerikai Egyesült Államok
 Marengo (Alabama)
 Marengo (Illinois)
 Marengo (Indiana)
 Marengo (Iowa)
 Marengo (Nebraska)
 Marengo (Lucas megye, Ohio)
 Marengo (Morrow megye, Ohio)
 Marengo (Adams megye, Washington)
 Marengo (Columbia megye, Washington)
 Marengo (Wisconsin)

Nevek
 Marengo, családnév